Lombard Street es el nombre de varias calles:
Lombard Street: en San Francisco.
Lombard Street: en Londres.